Le nom Gaughan est un dérivé du nom en ancien gaélique Ua Gáibhtheacháin, qui est antérieur au .

Patronyme 
  (1962-), née Gaughan, une romancière britannique
  (1975-), pilote américain de stock car
 Dick Gaughan (1948-), chanteur britannique et guitariste
 Donald Francis Gaughan (?-1980), un lieutenant de pompier tué dans l'exercice de ses fonctions
  (1930–1985)
  (1920–2014)
  (1940-), fabricant d'articles d'illusion et d'équipements pour les magiciens, basé à Los Angeles en Californie
  (1954-)
 
 
 Norbert Felix Gaughan (1921-1999), un évêque catholique
  (1953-), un juge fédérale aux États-Unis
 Philip Gaughan (1865–1913), un sergent qui a reçu la Medal of Honor
  (1964–2005), un policier

Autre 
 , une récompense décernée à des artistes

Voir aussi 
 Paul Gauguin

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme